Паліак — гігант в ескімоській міфології
 Паліак — супутник Сатурна